Серена Уильямс — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Каролина Возняцки — не защищала свой титул.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Агнешка Радваньская (Отказ)
  Саманта Стосур (Полуфинал)
  Марион Бартоли (Третий раунд)
  Вера Звонарёва (Четвертьфинал)
  Серена Уильямс (Титул)
  Сабина Лисицки (Четвертьфинал, отказ)
  Елена Янкович (Второй раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Третий раунд)
  Луция Шафаржова ''(Финал)

<li> Анабель Медина Гарригес (Второй раунд)
<li> Кристина МакХейл (Первый раунд)
<li> Янина Викмайер (Второй раунд)
<li> Надежда Петрова (Четвертьфинал)
<li> Полона Херцог (Полуфинал)
<li> Шанель Схеперс (Первый раунд)
<li> Ярмила Гайдошова (Первый раунд)
<li> Марина Эракович (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

Family Circle Cup 2012